

Carriera
Con la  ha disputato du edizioni dei Campionati mondiali (2014, 2019) e cinque dei Campionati europei (2011, 2013, 2015, 2017, 2022).

Palmarès

Squadra

Olympiakos: 2011-2012, 2014-2015, 2021-2022

Olympiakos: 2009-2010, 2021-2022, 2022-2023

Fenerbahçe: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Fenerbahçe: 2016, 2019, 2020

Fenerbahçe: 2016, 2017

Olympiakos: 2022

Olympiakos: 2011-2012, 2012-2013
Fenerbahçe: 2016-2017

Olympiakos: 2013

Individuale
 All-Euroleague First Team: 1
Fenerbahçe: 2018-2019
 All-Euroleague Second Team: 1
Olympiakos: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni